Yoshiwara (district), het prostitutiegebied van Tokio
 Yoshiwara (film), een film uit 1937 van Max Ophüls